Seznam nejvyšších staveb v Ostravě je seřazen podle výšky.

Související články 
 Seznam nejvyšších staveb v Česku
 Seznam nejvyšších budov v Česku

Seznamy k Ostravě
Stavby v Ostravě
Ostrava
Nejvyšší budovy v Ostravě
Mrakodrapy v Česku